Het AFC Vrouwenkampioenschap 1997 werd van 5 tot en met 14 december 1997 in China gespeeld. De elfde editie van dit toernooi werd gewonnen door het gastland China door in finale Noord-Korea met 2-0 te verslaan. De eerste vier landen van dit kampioenschap plaatsten zich voor het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 1999.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Halve finales

Troostfinale

Finale

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1997
Voetbal in China
Sportevenement in China